Toponímia:
 Aubry-du-Hainaut, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, departament de Nord 
 Aubry-en-Exmes, municipi francès al departament de l'Orne 
 Aubry-le-Panthou, municipi francès al departament de l'Orne 
 Le Mesnil-Aubry, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Le Quesnel-Aubry, municipi francès al departament de l'Oise 
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Biografies:
 Andrés Aubry (1927 - 2007), sociòleg i activista francès el treball en l'antropologia, història i geografia 
 Martine Aubry (París, 1950), política francesa